В настоящей статье рассматриваются батарейные фонари, выпускавшиеся в разные годы на территории СССР и ныне представляющие интерес для коллекционеров.

Серия ФКБ 
Данная аббревиатура расшифровывается как «фонарь карманный батарейный». В серию ФКБ входит несколько моделей фонарей, различающихся материалом корпуса (металл или пластмасса), типоразмером и количеством элементов питания.

Электродинамические фонари 
Советские электродинамические фонари обычно не имеют наименований. Они выпускались различными предприятиями в различных вариантах внешнего оформления. Название «Жучок» является жаргонным и никогда не применялось в отношении таких фонарей их производителями.

Аккумуляторные фонари 

При всём многообразии вариантов внешнего оформления, советские аккумуляторные фонари имеют одинаковую электрическую схему зарядного устройства, состоящую из двух диодов, плавкой вставки на 0,15 А (присутствует не всегда), гасящего конденсатора и двух дополнительных сопротивлений, одно из которых разряжает конденсатор при отключении от сети, а другое — ограничивает ток его зарядки при включении. В фонарях используются три аккумулятора марки Д-0,25 или Д-0,26, лампочка на 3,5 В, 0,17 А. Зарядка их занимает порядка 15 часов, после чего они обеспечивают работу фонаря в течение получаса. Все элементы такого фонаря имеют гальваническую связь с питающей сетью, разборка фонаря (в том числе откручивание отражателя) и прикосновение к металлическим частям во время зарядки не допускаются. В наши дни такие фонари выпускаются по неизменной принципиальной схеме, но с изменённым внешним видом, однако, аккумуляторные фонари, выпущенные в советский период, имеют большую коллекционную ценность по сравнению с аналогичными по устройству современными.

КСФ-1 

Карманный сигнальный фонарь в прочном металлическом корпусе, окрашенном в чёрный цвет. Предположительно, выпускался в неизменном виде в течение продолжительного периода: с пятидесятых до девяностых годов двадцатого века. Предназначен для применения военнослужащими, однако, на практике используется также страйкболистами. Питается от батареи типоразмера 3336Л, имеет внутри корпуса фиксатор для хранения запасной лампы. Оборудован приспособлением для крепления на ремне, кнопочным выключателем без фиксации, сдвижным фиксатором для последнего, а также двумя встроенными в переднюю крышку светофильтрами (красным и зелёным), подвод которых к стеклу для выхода светового потока осуществляется при помощи рычагов.

Универсальный трёхрежимный фонарь (УТФ) 
Представляет собой батарейный фонарь, оборудованный двумя излучателями: направленным белым и ненаправленным красным, выпускавшийся в восьмидесятые годы двадцатого века. Фонарь выпускался в двух модификациях:
 Маркировка на крышке батарейного отсека — «Фонарь универсальный УТФ», на шильдике переключателя режимов присутствует фраза «Сделано в СССР», наклейка с символикой города Львова отсутствует;
 Маркировка на крышке батарейного отсека — «Фонарь универсальный сувенирный», на шильдике переключателя режимов фраза «Сделано в СССР» отсутствует, присутствует наклейка с символикой города Львова.

Независимо от модификации, фонарь реализовывался (в основном, в спортивных магазинах и магазинах автозапчастей) по цене в 5 советских рублей. С конструктивной точки зрения, разница между модификациями фонаря отсутствует.

Батарейный отсек фонаря допускает установку как одной батареи типоразмера 3336Л, так и двух элементов питания или аккумуляторов типоразмера 343. В зависимости от того, какой выбран источник питания, в фонарь следует установить лампы на соответствующее напряжение. В стационарных условиях фонарь может питаться от любого подходящего блока питания, имеющего гальваническую развязку от сети и защиту от перегрузки, при этом, номинальное напряжение ламп должно быть несколько больше напряжения, развиваемого блоком питания под нагрузкой. Сверлить в корпусе фонаря какие-либо отверстия для шнура от блока питания не требуется, поскольку отверстие в пустотелой заклёпке крепления ручки для переноски имеет вполне достаточный для этого диаметр.

Фонарь оборудован четырёхпозиционным переключателем режимов оригинальной конструкции, позволяющим включать излучатели по отдельности либо совместно, а также отключать фонарь.

Б104 
Герметизированный (водонепроницаемый) фонарь с питанием от трёх гальванических элементов либо аккумуляторов типоразмера 373. Выполнен в пластмассовом корпусе, имеет отражатель особой «фасетчатой» формы. В качестве элементов герметизации используются резиновое кольцо между крышкой излучателя и корпусом, а также мягкая накладка на выключателе с рельефными обозначениями режимов. Розничная цена фонаря в период выпуска составляла 3 рубля 50 копеек.

Б105 
Фонарь Б105 является точной копией фонаря немецкой фирмы «Варта» (по другим данным — «Сонка»), однако, отличается от первого из прототипов тем, что его корпус выполнен из пластмассы вместо металла. Выпуск фонаря Б105 в СССР начался в 1984 году одновременно со снятием с производства оригинала (к этому моменту срок действия промышленного образца на него, который по советскому законодательству составлял не 15 лет, как сегодня, а всего 5, оказывался заведомо давно истёкшим). Первые экземпляры советских фонарей Б105 выпускались, аналогично оригиналу, в красных корпусах, последующие — в чёрных.

Фонарь Б105 питается от четырёх гальванических элементов либо аккумуляторов типоразмера 373, а его переключатель режимов имеет три положения. Среднее из них, однако, не используется: хотя переключатель и имеет соответствующий контакт, но он никуда не подключён. Предназначен он для модернизации фонаря путём добавления в него несимметричного мультивибратора, обеспечивающего дополнительный режим мигания. Осуществляется такая доработка при необходимости самостоятельно. В батарейном отсеке фонаря предусмотрены углубления для хранения двух запасных ламп. Ручка для переноски фонаря, имеющая особую конструкцию, может раздваиваться и превращаться в подставку.

В дальнейшем был выпущен фонарь марки БН-1-001, по конструкции полностью аналогичный Б105, но оборудованный несимметричным мультивибратором ещё на этапе изготовления и включающий в комплект поставки съёмную красную насадку-светофильтр с линзой Френеля.

Розничная цена фонаря Б105 составляла 10 рублей 00 копеек, а БН-1-001 — 7 рублей 50 копеек. Известен также экземпляр Б105 коричневого цвета, который на 50 коп. дороже чёрного.

«Эмитрон» 

Фонарь в пластмассовом корпусе с питанием от шести элементов 373. Выпускался Московским заводом «Эмитрон», который, в свою очередь, получил название от разновидности передающей телевизионной трубки. Вариант в корпусе красного цвета содержит две лампы. Одна из них расположена в рефлекторе и даёт направленный свет, вторая просвечивает через стенку корпуса и даёт рассеянный свет. Последняя имеет встроенный биметаллический прерыватель, что позволило обойтись без мультивибратора на полупроводниковых приборах, но сделало затруднительным поиск запасных ламп. Вариант в синем корпусе не содержит второй лампы, поскольку в ПДД предусмотрено использование аварийных сигналов только красного цвета. Приборы второго типа не пользовались популярностью, в связи с чем менее распространены. Стоимость фонаря «Эмитрон» в красном корпусе (артикул 575р) на момент изготовления — 7 рублей.

«Сигналас-М» 

Фонарь в корпусе из ударопрочного полистирола, внутри которого расположена выдвижная кассета (аналогично пеналу). Она выполнена как единое целое с батарейным отсеком. Помимо него, на ней расположены: рефлектор с лампой, плата мультивибратора, комбинированный переключатель-замок. Последний имеет три положение: промежуточное, соответствующее отключённому питанию, и два крайних, в одном из которых лампа подключена к источнику питания напрямую, а в другом — через мультивибратор. В промежуточном положении замок открыт, и кассету можно выдвинуть. Фонарь снабжён сдвижным светофильтром, по конструкции аналогичным использованным в модели КСФ-1, но с двумя отличиями: во-первых, вместо двух фильтров применён один — красный, во-вторых, рычажок для его перемещения выполнен как единое целое с фильтром. Для улучшения фокусировки луча параболический отражатель дополнен линзой Френеля. Сдвижной светофильтр расположен между этой линзой и отражателем.

Примечания 

Техника СССР
Фонари